Halcyon Days eller Halcyon Daze kan syfta på:

 Halcyon Days – engelska för Halkyons dagar
 Halcyon Days – Recollections of Vintage Motoring – en bok av Rodney Dale
 These Halcyon Days – en pjäs av Deirdre Kinahan

Musik

Album
 Halcyon Days (musikalbum av Bruce Hornsby) – Bruce Hornsbys första skiva för Columbia Records
 Halcyon Days – ett album av Bodies Without Organs
 Halcyon Days (musikalbum av Ellie Goulding) – ett album av Ellie Goulding

Låtar
 Halcyon Days (låt av A Wilhelm Scream) – en låt av A Wilhelm Scream från skivan Benefits of Thinking Out Loud
 Halcyon Days (låt av …And You Will Know Us by the Trail of Dead) – en låt av …And You Will Know Us by the Trail of Dead från skivan The Century of Self Halcyon Days (låt av Siobhán Donaghy) – en låt av Siobhán Donaghy från skivan Ghosts Halcyon Days (Where Were You Then?) – en låt av Local H från skivan Whatever Happened to P.J. Soles? Halcyon Days (sats i The Three Elizabeths) – första stycket i sviten The Three Elizabeths av Eric Coates
 Halcyon Days (låt av Tages) – en låt av Tages
 Halcyon Days (låt av Stratovarius) – en låt av Stratovarius från skivan Nemesis Halcyon Daze (låt av Mark Lanegan) – en låt av Mark Lanegan från musikalbumet Houston: Publishing Demos 2002''